Amestris o Amastris (tal vez antiguo persa *Amastri-) es un antiguo nombre persa. Puede referirse a:
Amestris, esposa de Jerjes I.
Amestris, hija de Darío II.
Amestris, hija de Artajerjes II.
Amestris, hija de Oxatres, hermano de Darío III.
Amastris, antigua ciudad de Paflagonia.

En la ficción:
Amestris es un país en el manga y anime Fullmetal Alchemist.